Крупник:
 Крупник (суп) — крупяной суп в Белоруссии, Польше и Украине.
 Крупник — алкогольный напиток.
 Крупник — село в Болгарии.

Фамилия 
 Крупник, Бунця (1911—2002) — советская разведчица.
 Крупник, Игорь Ильич (род. 1951) — советский, российский и американский этнограф, историк, антрополог.
 Крупник, Илья Наумович (род. 1925) — советский и российский писатель.
 Крупник, Леонид Маркович (Leonard Krupnik, род. 1979) — американский футболист.
 
 Крупник, Наум Яковлевич (род. 1932) — советский и израильский математик.
 Крупник, Семён Самойлович (1928—2008) — советский и украинский актёр.
 Крупник, Эмиль Аронович (род. 1963) — украинский и израильский поэт, писатель, журналист, певец-шансонье.

См. также 
 Крупников